57-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 18 жовтня до 3 листопада 1990 року в Ленінграді. 

Чотири гравці поділили перше місце в турнірній таблиці. За коефіцієнтом Бергера чемпіоном був визнаний Олександр Бєлявський.

Турнірна таблиця

Посилання 
 57th USSR Championship, Leningrad 1990

Чемпіонати СРСР із шахів
1990 у шахах
Жовтень 1990
Листопад 1990